Soldaterkammerater er en dansk film-serie, omfattende følgende seks film:
 Soldaterkammerater dansk film fra 1958
 Soldaterkammerater rykker ud dansk film fra 1959
 Soldaterkammerater på vagt dansk film fra 1960
 Soldaterkammerater på efterårsmanøvre dansk film fra 1961
 Soldaterkammerater på sjov dansk film fra 1962
 Soldaterkammerater på bjørnetjeneste dansk film fra 1968